Верхе́йен ( или Verheyen) — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Верхейен, Герт (род. 1970) — бельгийский футболист.
 Верхейен, Йоханнес (1896—1973) — нидерландский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Верхейен, Карл (род. 1975) — нидерландский конькобежец.
 Верхейен, Раймонд (род. 1971) — нидерландский футбольный тренер, специалист по физподготовке.